Banda
 Men at Work, banda australiana de pop rock.

Filme
 Men at Work (filme), thriller de comédia dirigido por Emilio Estévez e estrelado por Charlie Sheen.

Série
 Men at Work (telessérie), sitcom americana que foi ao ar na TBS

Ver Também 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes